Deere ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Deere (1917–1995), neuseeländischer Kampfpilot im 2. Weltkrieg
 Jason Deere (* 1968), US-amerikanischer Sänger
 John Deere (Unternehmer) (1804–1866), US-amerikanischer Schmied, Erfinder und Unternehmer
 John Deere Cady (1866–1933), US-amerikanischer Golfer

Deere steht für:
 John Deere, Hauptmarke des US-amerikanischen Industrieunternehmens Deere & Company
 Deere-Clark Motor Car Company,  US-amerikanischer ehemaliger Hersteller von Automobilen

Siehe auch:
 Deer
 Dear